Je každoročně udělovaná trofej pro hráče s nejlepším hodnocením +/− v základní části švédské Svenska hockeyligan.

Držitelé 

Trofeje a ocenění Svenska hockeyligan